Ense steht für
 Ense, Gemeinde im Regierungsbezirk Arnsberg, Nordrhein-Westfalen 
 Nieder-Ense, Ortsteil von Korbach 
 Ense (Adelsgeschlecht)

Ense ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian von Ense († 1594), Domherr in Münster und Landdrost in Stromberg
 Gerhard von Ense († 1531), Domherr in Münster 

Siehe auch:
 Ober-Ense
 Varnhagen von Ense